Magli ima više značenja:
 Magli, Cosenza
 Magli, Macerata